Viella kan syfta på:
 Viella, Gers – en kommun i departementet Gers i regionen Midi-Pyrénées
 Viella, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées